Kennebec – fiume statunitense nello Stato del Maine
 Kennebec – comune statunitense nella contea di Lyman in Dakota del Sud
 Kennebec – varietà di patata